В соревнованиях по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2010 принимают участие по 10 мужских и женских сборных. Команды отобрались по результатам чемпионатов мира с 2007 по 2009 год. За каждый чемпионат команды получили определённое количество очков, и по сумме определились будущие страны-участницы.

Квалифицированные команды 

Мужчины
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женщины

Система начисления очков 
Квалификационные очки начислялись командам в зависимости от мест, занятых ими на чемпионатах мира:

Если команды разделяют места, то их очки делятся поровну. На Олимпийские игры проходят команды, занявшие первые девять мест по сумме очков, полученных на трёх чемпионатах мира, и команда Канады, которая сразу квалифицируется.

На чемпионатах мира Шотландия, Англия и Уэльс выступают отдельными командами, а на олимпиаде — общей командой Великобритании. Согласно договорённости между федерациями кёрлинга этих стран, в олимпийский зачёт идут результаты команды Шотландии.

Результаты квалификации

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Квалификация на сайте Международной федерации кёрлинга